Riachiense – abitanti di Riachinho (Minas Gerais)
Riachiense – abitanti di Riachinho (Tocantins)